Autoindutância ou autoindução é o fenômeno no qual o campo eletromagnético gerado pela corrente em um circuito, induz uma tensão no próprio circuito. O componente eletrônico responsável por criar uma Auto-indução significativa em um circuito é o indutor. O indutor é uma bobina feita com o propósito de causar auto-indução. À capacidade auto-indutiva de um indutor, dá-se o nome de Indutância. A unidade de medida da indutância é o henry(H) e ela é frequentemente denotada por L.

Toda corrente elétrica gera um campo magnético, logo, uma corrente ao percorrer um circuito dará origem a um campo magnético que atuará no próprio circuito. Se a corrente for variável, o campo magnético consequentemente irá variar também, ou seja, um circuito percorrido por uma corrente variável induz em si próprio uma força eletromotriz induzida originada pela variação do seu próprio campo magnético. Sua unidade de medida no SI é henry (H).

Onde a f.e.m. neste associada é denominada força eletromotriz autoinduzida, a qual segue a Lei de Faraday. Assim como qualquer outra f.e.m. induzida.

Onde L é a indutância;

N é o número de voltas na bobina;

Φb é o fluxo magnético

I é a corrente.

A F.E.M. Induzida por um indutor é dada pela equação:

Onde ε é a força eletromotriz;

L é a Indutância;

dI/dt é a taxa de variação da corrente elétrica.

Repare que, quando a corrente tentar aumentar, a F.E.M. será negativa e irá se opor a corrente, fazendo com que ela suba aos poucos, na forma de uma assíntota, até seu valor máximo, que é aquele previsto pela lei de Ohm. O contrário acontece quando a corrente tenta diminuir. Esta propriedade dos indutores faz deles excelentes como dispositivos de segurança em aparelhos onde um pico de corrente pode ser prejudicial. Um exemplo de aplicação dos indutores ocorre nas instalações de lâmpadas fluorescentes. Essas lâmpadas são preenchidas com um gás que apresenta um comportamento não-ôhmico. Em determinados instantes, a resistência elétrica da lâmpada pode reduzir muito, demandando uma corrente elétrica muito alta. Essa corrente elétrica pode ser próxima a uma corrente de curto-circuito e causar danos à rede elétrica. Para evitar uma sobrecarga, um Indutor (reator) é adicionado em série à lâmpada. Quando a corrente começa a aumentar, o indutor oferece uma resistência ao aumento da corrente.

Outra característica interessante dos indutores é que a presença de certos materiais pode alterar a indutância de um indutor. Isto faz dos indutores excelentes como sensores. De fato, é comum o uso de Indutores em radares de trânsito e outros dispositivos semelhantes.

Bibliografia 
 YOUNG, H. D.; FREEDMAN, Roger A., “Física III - Eletromagnetismo”, 12² ed.  São Paulo, Addilson Wesley, 2008.
 U.S. Navy; Bureau of Naval Personnel,  Training Publications Division, “Curso Completo de Eletrônica”,Washington D.C. , 1975.
 NEWTON, V. B.; GUALTER, J. B.; HELOU D. R., “Tópicos de Física”, 18ª ed., Vol. 3. São Paulo, Editora Saraiva, 2012.

Eletromagnetismo
Fenômenos magnéticos